Виварини () — семейство итальянских живописцев, работавших в XV веке.

Состояло из двух братьев — Антонио (ок. 1420 — после 1476) и Бартоломео Виварини (ок. 1430 — после 1491), и сына Антонио — Альвизе Виварини (ок. 1445 — ок. 1505). Творчество живописцев из семьи Виварини представляет собой важную часть переходного периода от готики к эпохе Ренессанса, поскольку их считают одними из главных и наиболее оригинальных интерпретаторов венецианской живописи конца XV — нач. XVI веков. Деятельность созданной ими мастерской охватывает период порядка шести десятилетий (примерно с 1440 по 1503 г.). За эти годы ими было создано множество произведений, в основном, религиозного содержания на территории Венецианской республики (особенно в Венеции и Бергамо), на побережье Адриатики (в Истрии и Далмации), а также в Марке, Абруццо, Апулии и в провинциях Неаполитанского королевства. Мастерская Виварини, соседствуя и пребывая в конкуренции с мастерской Беллини, вырабатывала свой особый, поэтический язык через усвоение уроков иных мастеров кватроченто — Паоло Уччелло, Донателло, Мазолино да Паникале, Филиппо Липпи, Андреа дель Кастаньо. В дальнейшем на венецианскую живопись оказали огромное влияние Андреа Мантенья и Антонелло да Мессина — воздействие их идей также оставило след в произведениях мастерской Виварини. Работы семейства Виварини хранятся в лучших музеях мира.

Представители 
 Виварини, Бартоломео (ок. 1440-ок. 1499) — живописец и скульптор XV века.
 Виварини, Альвизе (1446—1502) — живописец XV века, племянник предыдущего.	 
 Виварини, Антонио (?-1480) — живописец XV века, отец предыдущего.

Литература 
 Энциклопедический словарь живописи. Под ред. М. Лаклотта и Ж. П. Кюзена, М. 1997, стр. 163—164
 I Vivarini. Lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento. Catalogo della mostra a cura G. Romanelli, Marsilio, 2016
 
 

Художественные династии
Виварини